Miejscowości w USA:
 Fort Ransom – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
Gminy w USA:
 Fort Ransom (ang. Fort Ransom Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
Ponadto:
 Fort Ransom – posterunek wojskowy armii amerykańskiej w stanie Dakota Północna